La Savinia, (ufficialmente in sloveno: Savinjska statistična regija, Regione del fiume Savinja) è una delle 12 regioni statistiche in cui è suddivisa la Slovenia.

Ne fanno parte 2 città e i seguenti 33 comuni:

Note 

Regioni statistiche della Slovenia